…Baby One More Time
 …Baby One More Time (album)
 …Baby One More Time Tour